Elisa Arimany (Sant Vicenç de Castellet, 1946) és una escultora i ceramista catalana.

El 1952 rep classes de pintura i dibuix a Manresa.

Referències

Vegeu també 
 Arimany (cognom)

Enllaços externs 
 Vídeo: La força d'una idea. Elisa Arimany al Museu de Montserrat.
 Vídeo: Elisa Arimany, Escultura Ceràmica
 http://www.renfe.es/escultura/autores/arimany.htm

Escultors catalans del sud contemporanis
Persones de Sant Vicenç de Castellet
Ceramistes catalans
Artistes bagencs